Высшее почётное звание Народный артист СССР присваивалось в СССР с 1936 года наиболее выдающимся деятелям искусства, внёсшим особый вклад в развитие советского театра, музыки, кино, цирка, телевидения и радиовещания в воспитание творческой смены высшим органом власти страны по представлению профильных министерств и ведомств.

Обладателями почётного звания «Народный артист СССР» за все годы стали 1006 человек. В статье приводится список народных артистов СССР по годам и датам присвоения звания.

1936—1939 годы (46 человек)

1936 год (14 человек) 
6 сентября 1936 года
 Константин Сергеевич Станиславский (1863—1938), режиссёр и актёр
 Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858—1943), драматург и режиссёр
 Василий Иванович Качалов (1875—1948), театральный актёр, снимался в кино
 Иван Михайлович Москвин (1874—1946), актёр театра и кино
 Екатерина Павловна Корчагина-Александровская (1874—1951), актриса театра
 Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина (1859—1938), актриса театра и кино
 Антонина Васильевна Нежданова (1873—1950), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)
 Борис Васильевич Щукин (1894—1939), актёр театра и кино
 Мария Ивановна Литвиненко-Вольгемут (1892—1966), оперная певица (лирико-драматическое сопрано)
 Панас Карпович Саксаганский (1859—1940), актёр, режиссёр, драматург
 Акакий Алексеевич Васадзе (1899—1978), актёр, режиссёр, театральный педагог
 Акакий Алексеевич Хорава (1895—1972), актёр театра и кино
 Куляш Жасымовна Байсеитова (1912—1957) (минуя звание Народной артистки РСФСР), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)
Лауреаты перечислены в порядке упоминания в Постановлении ЦИК СССР от 6 сентября 1936 года.
1 ноября 1936 года
 Леонид Миронович Леонидов (1873—1941), театральный актёр и режиссёр, киноактёр

1937 год (21 человек) 

14 марта 1937 года
 Александр Васильевич Александров (1883—1946) (минуя звание Народного артиста РСФСР), композитор и дирижёр, руководитель Ансамбля песни и пляски Советской армии
28 апреля 1937 года
 Алла Константиновна Тарасова (1898—1973) (минуя звание Народной артистки РСФСР), актриса театра и кино
 Николай Павлович Хмелёв (1901—1945), драматический актёр
03 мая 1937 года
 Михаил Михайлович Тарханов (1877—1948), артист театра и кино
31 мая 1937 года
 Халима Насырова (1913—2003), оперная певица (сопрано)
2 июня 1937 года
 Валерия Владимировна Барсова (Владимирова) (1892—1967), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)
 Ксения Георгиевна Держинская (1889—1951), оперная певица (драматическое сопрано)
 Надежда Андреевна Обухова (1886—1961), певица (меццо-сопрано)
 Александр Степанович Пирогов (1899—1964) (минуя звание Народного артиста РСФСР), оперный певец (бас)
 Марк Осипович Рейзен (1895—1992) (минуя звание Народного артиста РСФСР), оперный певец (бас)
 Самуил Абрамович Самосуд (1884—1964), дирижёр
 Елена Андреевна Степанова (1891—1978), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)
 Лев Петрович Штейнберг (1870—1945), дирижёр, композитор
23 сентября 1937 года
 Борис Георгиевич Добронравов (1896—1949) (минуя звание Народного артиста РСФСР), актёр театра и кино
 Михаил Михайлович Климов (1880—1942), актёр театра и кино
 Ольга Леонардовна Книппер-Чехова (1868—1959), театральная актриса
 Александр Алексеевич Остужев (1874—1953), актёр театра
 Вера Николаевна Пашенная (1887—1962), актриса театра и кино, театральный педагог
 Варвара Николаевна Рыжова (1871—1963), актриса
 Пров Михайлович Садовский (1874—1947), театральный актёр и режиссёр
 Александра Александровна Яблочкина (1866—1964), актриса театра

1938 год (5 человек) 

21 февраля 1938 года
 Иван Васильевич Ершов (1867—1943), оперный певец (драматический тенор)
17 апреля 1938 года
 Бюльбюль (Муртуза Мешади Рза оглы Мамедов) (1897—1961), певец (лирико-драматический тенор)
 Узеир Гаджибеков (1885—1948), композитор, дирижёр, драматург, педагог
 Рейнгольд Морицевич Глиэр (1875—1956), композитор, дирижёр, педагог
 Шевкет Мамедова (1897—1981), певица (лирико-колоратурное сопрано)

1939 год (6 человек) 
23 февраля 1939 года
 Юрий Михайлович Юрьев (1872—1948), театральный актёр
11 марта 1939 года
 Павел Захарович Андреев (1874—1950), оперный певец (бас-баритон), солист Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова
 Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова (1866—1948), актриса Александринского театра
31 марта 1939 года
 Соломон Михайлович Михоэлс (1890—1948), театральный актёр, режиссёр, педагог, художественный руководитель Московского Государственного Еврейского Театра
7 июня 1939 года
 Абдылас Малдыбаев (1906—1978) (минуя звание Народного артиста Киргизской ССР), композитор, певец (баритон), солист Киргизского музыкально-драматического театра
4 ноября 1939 года
 Айкануш Багдасаровна Даниэлян (1893—1958) (минуя звание Народной артистки Армянской ССР), певица (лирико-колоратурное сопрано), солистка Армянского театра оперы и балета имени А. А. Спендиарова

1940—1949 годы (74 человека)

1940 год (6 человек) 
25 мая 1940 года
 В связи с 20-летием Театра им. Франко
 Гнат Петрович Юра (1888—1966), актёр театра и кино, театральный режиссёр, основатель театра имени И. Франко
 1 июня 1940 года
 Арий Моисеевич Пазовский (1887—1953), дирижёр, главный дирижёр Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова
20 июня 1940 года
 В связи с декадой белорусского искусства в Москве
 Лариса Помпеевна Александровская (1904—1980), оперная певица (сопрано), солистка Белорусского театра оперы и балета
12 августа 1940 года
 Иван Семёнович Козловский (1900—1993) (минуя звание Народного артиста РСФСР), оперный певец (лирический тенор), солист Большого театра СССР
 Максим Дормидонтович Михайлов (1893—1971) (минуя звание Народного артиста РСФСР), оперный певец (бас), солист Большого театра СССР
31 октября 1940 года
 В связи с декадой бурято-монгольского искусства в Москве
 Гомбожап Цыдынжапов (1905—1980), актёр, режиссёр, драматург, художественный руководитель Бурятского драматического театра

1941 год (1 человек) 
23 апреля 1941 года
 В связи с декадой таджикского искусства в Москве
 Мухаммеджан Касымов (1907—1971) (минуя звание Народного артиста Таджикской ССР), актёр Таджикского театра драмы имени А. Лахути, киноактёр

1942 год 
звания не присуждались

1943 год (1 человек) 
7 ноября 1943 года
 Евдокия Дмитриевна Турчанинова (1870—1963), актриса Малого театра

1944 год (16 человек) 
4 января 1944 года
 Амвросий Максимилианович Бучма (1891—1957), актёр театра и кино, главный режиссёр Киевского театра драмы имени И. Франко
 Василий Степанович Василько (1893—1972), театральный актёр, режиссёр, художественный руководитель Одесского украинского театра драмы
 Зоя Михайловна Гайдай (1902—1965), оперная певица (сопрано), солистка Киевского театра оперы и балета имени Т. Шевченко
 Андрей Алексеевич Иванов (1900—1970), оперный певец, солист Киевского театра оперы и балета имени Т. Шевченко
 Александр Григорьевич Крамов (1885—1951), театральный актёр, режиссёр, художественный руководитель Харьковского русского драматического театра
 Марьян Михайлович Крушельницкий (1897—1963), театральный актёр и режиссёр, киноактёр, художественный руководитель Харьковского украинского драматического театра имени Т. Шевченко
 Иван Александрович Марьяненко (1878—1962), театральный актёр
 Иван Сергеевич Паторжинский (1896—1960), оперный певец (бас)
 Лев Николаевич Ревуцкий (1889—1977), композитор, педагог
 Борис Васильевич Романицкий (1891—1988), актёр, театральный режиссёр
 Николай Васильевич Смолич (1888—1968), театральный режиссёр
 Наталия Михайловна Ужвий (1898—1986), актриса театра и кино
 Константин Павлович Хохлов (1885—1956), актёр, режиссёр, театральный педагог
 Юрий Васильевич Шумский (1887—1954), актёр театра и кино
11 января 1944 года
 Владимир Григорьевич Захаров (1901—1956), композитор
13 мая 1944 года
 Николай Капитонович Яковлев (1869—1950), театральный актёр, в связи с 50-летием творческой деятельности

1945 год (1 человек) 
24 марта 1945 года
 В связи с 25-летием Театра им. Хамзы Абрар Хидоятов (1900—1958), актёр Узбекского театра драмы им. Хамзы

 1946 год (5 человек) 

16 декабря 1946 года
 В связи с 20-летием Театра им. Евг. Вахтангова
 Рубен Николаевич Симонов (1899—1968), актёр, режиссёр
28 декабря 1946 года
 В связи с 80-летием Московской консерватории им. П. И. Чайковского
 Борис Владимирович Асафьев (1884—1949), композитор, музыковед
 Александр Борисович Гольденвейзер (1875—1961), пианист и композитор
 Константин Николаевич Игумнов (1873—1948), пианист
 Николай Яковлевич Мясковский (1881—1950), композитор

 1947 год (2 человека) 
26 февраля 1947 года
 Николай Константинович Черкасов (1903—1966), актёр театра и кино
21 марта 1947 года
 Владимир Ростиславович Гардин (1877—1965), кинорежиссёр, сценарист, актёр, в сзязи с 70-летием со дня рождения

 1948 год (28 человек) 
5 июня 1948 года
 Григорий Васильевич Александров (1903—1983), кинорежиссёр
 Иван Николаевич Берсенев (1889—1951), театральный актёр и режиссёр, киноактёр
 Сергей Дмитриевич Васильев (1900—1959), кинорежиссёр
 Глеб Павлович Глебов (1899—1967), актёр театра и кино
 Николай Семёнович Голованов (1891—1953), дирижёр, пианист, композитор
 Борис Францевич Даугуветис (1885—1949), театральный актёр, режиссёр, драматург
 Юрий Александрович Завадский (1894—1977), театральный актёр и режиссёр
 Михаил Николаевич Кедров (1894—1972), режиссёр и актёр театра, киноактёр
 Антс Михкелевич Лаутер (1894—1973), театральный актёр и режиссёр, киноактёр
 Николай Павлович Охлопков (1900—1967), актёр театра и кино, режиссёр
 Алексей Дмитриевич Попов (1892—1961), театральный режиссёр, теоретик театра, педагог
 Всеволод Илларионович Пудовкин (1893—1953), кинорежиссёр
 Иван Александрович Пырьев (1901—1968), кинорежиссёр
 Натан Григорьевич Рахлин (1906—1979), дирижёр, педагог
 Эдуард Янович Смильгис (1886—1966), театральный актёр и режиссёр
 Михаил Эдишерович Чиаурели (1894—1974), кинорежиссёр
 Фридрих Маркович Эрмлер (1898—1967), кинорежиссёр
26 октября 1948 года
 в связи с 50-летием Московского художественного академического театра
 Ольга Николаевна Андровская (1898—1975), актриса театра и кино
 Алексей Николаевич Грибов (1902—1977), актёр театра и киноБольшая Российская энциклопедия: В 30 т. / Председатель науч.-ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. ред С. Л. Кравец. Т. 7. Гермафродит — Григорьев. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2007. — 767 с.: ил.: карт.
 Клавдия Николаевна Еланская (1898—1972), актриса театра
 Владимир Львович Ершов (1896—1964), актёр театра и кино
 Борис Николаевич Ливанов (1904—1972), актёр театра и кино
 Виктор Яковлевич Станицын (1897—1976), театральный актёр и режиссёр, киноактёр
 Василий Осипович Топорков (1889—1970), актёр театра и кино, театральный педагог
 Фаина Васильевна Шевченко (1893—1971), актриса театра
11 ноября 1948 года
 Сергей Аполлинариевич Герасимов (1906—1985), кинорежиссёр, сценарист, киноактёр, педагог
30 декабря 1948 года
 в связи с 30-летием Белорусской ССР
 Павел Степанович Молчанов (1902—1977), артист театра
 Борис Викторович Платонов (1903—1967), актёр театра и кино

1949 год (14 человек) 
19 апреля 1949 года
 В связи с 25-летием Театра им. Моссовета
 Василий Васильевич Ванин (1898—1951), театральный актёр и режиссёр, киноактёр
 Вера Петровна Марецкая (1906—1978), актриса театра и кино
 Николай Дмитриевич Мордвинов (1901—1966), актёр театра и кино
22 июля 1949 года
 В связи с 75-летием Театра им М. Азизбекова
 Мирза Ага Али оглы Алиев (1883—1954), актёр театра и кино
 Марзия Юсуф кызы Давудова (1901—1962), актриса театра и кино
 Сидги Рухулла (1886—1959), актёр театра и кино
26 октября 1949 года
 В связи со 125-летием Малого театра
 Елена Николаевна Гоголева (1900—1993), актриса театра и кино
 Алексей Денисович Дикий (1889—1955), театральный актёр и режиссёр, киноактёр
 Михаил Иванович Жаров (1900—1981), актёр театра и кино
 Александр Иванович Зражевский (1886—1950), актёр театра и кино
 Константин Александрович Зубов (1888—1956), актёр, режиссёр, педагог
 Игорь Владимирович Ильинский (1901—1987), актёр театра и кино, режиссёр
 Михаил Иванович Царёв (1903—1987), актёр театра и кино, режиссёр, педагог
28 ноября 1949 года
 В связи с 20-летием Туркменского драматического театра
 Аман Кульмамедов (1908—1977), актёр театра и кино

1950—1959 годы (138 человек)

1950 год (16 человек) 
6 марта 1950 года
 В связи с 30-летием советской кинематографии
 Михаил Георгиевич Геловани (1893—1956), актёр театра и кино
 Марина Алексеевна Ладынина (1908—2003), актриса театра и кино
 Тамара Фёдоровна Макарова (1907—1997), киноактриса
 Любовь Петровна Орлова (1902—1975), актриса советского кино и театра
 Владимир Михайлович Петров (1896—1966), кинорежиссёр
 Михаил Ильич Ромм (1901—1971), кинорежиссёр
 Николай Константинович Симонов (1901—1973), актёр театра и кино
 Борис Петрович Чирков (1901—1982), актёр театра и кино
 13 мая 1950 года
 Сергей Яковлевич Лемешев (1902—1977), оперный певец (лирический тенор)
23 июня 1950 года
 Кипрас Ионович Петраускас (1885—1968), оперный певец (лирико-драматический тенор), педагог
2 августа 1950 года
 Михаил Степанович Гришко (1901—1973), оперный певец (драматический баритон)
10 ноября 1950 года
 В связи со 100-летием восстановления грузинского театра Пётр Варламович Амиранашвили (1907—1976), оперный певец (баритон)
 Давид Ясонович Андгуладзе (1895—1973), оперный певец (драматический тенор)
 Верико Ивлиановна Анджапаридзе (1900—1987), актриса театра и кино
 Александр Иович Инашвили (1887—1958), оперный певец (баритон)
 Вахтанг Михайлович Чабукиани (1910—1992), артист балета, балетмейстер

 1951 год (13 человек) 

31 января 1951 года
 Александр Фёдорович Борисов (1905—1982), актёр театра и кино
27 мая 1951 года
 В связи со 175-летием Государственного академического Большого театра
 Алексей Петрович Иванов (1904—1982), оперный певец (баритон)
 Ольга Васильевна Лепешинская (1916—2008), балерина
 Александр Шамильевич Мелик-Пашаев (1905—1964), дирижёр
 Георгий Михайлович Нэлепп (1904—1957), оперный певец (драматический тенор)
 Галина Сергеевна Уланова (1910—1998), балерина
 Юрий Фёдорович Файер (1890—1971), дирижёр
 Никандр Сергеевич Ханаев (1890—1974), оперный певец (драматический тенор)Музыкальная энциклопедия. Гл. ред. Ю. В. Келдыш. т. 5 Симон — Хейлер. — М.: «Советская энциклопедия», 1981. − 1056 стб. ил.
30 июня 1951 года
 В связи с декадой украинского искусства в Москве
 Борис Романович Гмыря (1903—1969) (минуя звание Народного артиста УССР), оперный певец (бас)
 Михаил Фёдорович Романов (1896—1963), театральный актёр и режиссёр, киноактёр
 Александр Иванович Сердюк (1900—1988), актёр театра и кино
6 декабря 1951 года
 В связи с декадой узбекского искусства в Москве
 Мухтар Ашрафович Ашрафи (1912—1975), композитор, дирижёр
 Сара Абдурахмановна Ишантураева (1911—1998), театральная актрисаТеатральная энциклопедия. Гл. ред. П. А. Марков. Т. 2 — М.: Советская энциклопедия, 1963

 1952 год (2 человека) 
17 мая 1952 года
 Сергей Фёдорович Бондарчук (1920—1994) (минуя звание Народного артиста РСФСР), кинорежиссёр, киноактёр
25 декабря 1952 года
 Елизавета Ивановна Чавдар (1925—1989) (минуя все звания), оперная певица (колоратурное сопрано)

 1953 год (5 человек) 

15 августа 1953 года
 Давид Фёдорович Ойстрах (1908—1974), скрипач, дирижёр
 18 декабря 1953 года
 Альфред Амтман-Бредит (1885—1966), театральный актёр и режиссёр
19 декабря 1953 года
 Игорь Александрович Моисеев (1906—2007), балетмейстер
21 декабря 1953 года
 Александр Константинович Ильинский (1903—1967), актёр театра и кино
30 декабря 1953 года
 Константин Васильевич Скоробогатов (1887—1969), актёр театра и кино

 1954 год (19 человек) 

29 января 1954 года
 В связи с 30-летием Московского театра Драмы
 Мария Ивановна Бабанова (1900—1983), актриса театра и кино
 Лев Наумович Свердлин (1901—1969), актёр театра и кино
4 марта 1954 года
 Тийт Куузик (1911—1990), оперный певец (баритон)
16 марта 1954 года
 Балис Дварионас (1904—1972), композитор, дирижёр, пианист, педагог
 Юозас Сипарис (1894—1970), актёр театра и кино
 Йонас Швядас (1908—1971), композитор, дирижёр
26 марта 1954 года
 Леонид Сергеевич Вивьен (1887—1966), актёр, режиссёр, театральный педагог
27 марта 1954 года
 Эмиль Григорьевич Гилельс (1916—1985), пианист
 Евгений Александрович Мравинский (1903—1988) (минуя звание Народного артиста РСФСР), дирижёр
2 августа 1954 года
 Арам Ильич Хачатурян (1903—1978), композитор
 Юрий Александрович Шапорин (1887—1966), композитор
 Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906—1975), композитор
2 сентября 1954 года
 Сергей Владимирович Образцов (1901—1992), театральный деятель, актёр и режиссёр театра кукол
11 сентября 1954 года
 Вагарш Богданович Вагаршян (1894—1959), театральный актёр, режиссёр, драматург
ноябрь 1954 года
 Даниил Исидорович Антонович (1889—1975), актёр театра и кино
 Пётр Сергеевич Белинник (1906—1998), оперный певец (лирический тенор)
 Александра Петровна Воронович (1898—1985), актриса театра
 Константин Фёдорович Данькевич (1905—1984), композитор, пианист, педагог
 Василий Сергеевич Яременко (1895—1976), актёр

1955 год (14 человек) 
 19 января 1955 года
 Николай Иванович Якушенко (1897—1971), актёр
 25 февраля 1955 года
 В связи с декадой белорусского искусства в Москве
 Владимир Иосифович Владомирский (1893—1971), театральный актёр
 Лидия Ивановна Ржецкая (1899—1977), актриса театра и кино
 Евгений Карлович Тикоцкий (1893—1970), композитор
 Григорий Романович Ширма (1892—1978), хоровой дирижёр, фольклорист
 17 мая 1955 года
 Михаил Михайлович Яншин (1902—1976), актёр театра и кино
 8 июня 1955 года
 В связи с декадой башкирского искусства в Москве Арслан Мубаряков (1908—1977), актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Зайтуна Насретдинова (1923—2009), балерина
 28 июня 1955 года
 Михаил Фёдорович Астангов (1900—1965), актёр театра и кино
 12 сентября 1955 года
 Софья Петровна Преображенская (1904—1966), оперная певица (меццо-сопрано)
 28 октября 1955 года
 В связи с декадой туркменского искусства в Москве
 Алты Карлиев (1909—1973), театральный актёр и режиссёр, киноактёр, кинорежиссёр
 Мая (Мамаджан) Кулиева (1920—2018), оперная певица (лирическое сопрано)
 Сона Мурадова (1914—1997), театральная актриса
 17 декабря 1955 года
 Софья Владимировна Гиацинтова (Берсенева-Гиацинтова) (1895—1982), театральная актриса и режиссёр, киноактриса

1956 год (22 человека) 

3 января 1956 года
 В связи с декадой латвийского искусства в Москве
 Лилита Берзиня (1903—1983), актриса театра и кино
 Янис Аугустович Осис (1895—1973), актёр театра и кино
 Юрий Ильич Юровский (1894—1959), театральный актёр и режиссёр, киноактёр
17 января 1956 года
 Николай Дмитриевич Ворвулёв (1917—1967), оперный певец
18 мая 1956 года
 Юрий Владимирович Толубеев (1906—1979), актёр театра и кино
28 мая 1956 года
 Тамара Ханум (1906—1991), танцовщица, основатель узбекского балета
27 июня 1956 года
 В связи с декадой армянского искусства в Москве Гоар Микаэловна Гаспарян (1924—2007), оперная певица (сопрано)
 Рачия Нерсесович Нерсесян (1895—1961), актёр театра и кино
 Ваграм Камерович Папазян (1888—1968), актёр театра
 Татевик Тиграновна Сазандарян (1916—1999), оперная певица (меццо-сопрано)
 Михаил Арсеньевич Тавризиан (1907—1957), дирижёр
7 июля 1956 года
 Григорий Акинфович Белов (1895—1965), актёр театра и кино
19 июля 1956 года
 Павел Герасимович Лисициан (1911—2004), оперный певец (баритон)
20 июля 1956 года
 Александр Иосифович Лариков (1890—1960), актёр театра
 Василий Яковлевич Софронов (1884—1960), актёр театра и кино
14 сентября 1956 года
 Борис Фёдорович Ильин (1901—1979), актёр театра
9 ноября 1956 года
 Александр Александрович Брянцев (1883—1961), театральный режиссёр
24 декабря 1956 года
 Александр Васильевич Свешников (1890—1980), хоровой дирижёр
25 декабря 1956 года
 Алексей Филиппович Кривченя (1910—1974), оперный певец (бас)
30 декабря 1956 года
 В связи с декадой эстонского искусства в Москве
 Эуген Артурович Капп (1908—1996), композитор
 Каарел Карм (1906—1979), актёр театра и кино
 Густав Эрнесакс (1908—1993), композитор, хоровой дирижёр

1957 год (12 человек) 
6 апреля 1957 года
 Анастасия Платоновна Зуева (1896—1986), актриса театра и кино
24 апреля 1957 года
 В связи с декадой таджикского искусства в Москве
 Гуломхайдар Гуломалиев (1904—1961), балетмейстер
 Лютфи Захидова (1925—1995), балерина
 Туфа Фазыловна Фазылова (1917—1985), оперная певица (сопрано)
14 июня 1957 года
 В связи с декадой татарского искусства в Москве
 Халил Галеевич Абжалилов (1896—1963), актёр театра и кино
 Назиб Гаязович Жиганов (1911—1988), композитор
 Елена Ефимовна Жилина (1890—1963), актриса театра
22 июня 1957 года
 В ознаменование 250-летия Ленинграда
 Наталья Михайловна Дудинская (1912—2003), балерина
 Константин Николаевич Лаптев (1904—1990), оперный певец
 Виталий Павлович Полицеймако (1906—1967), актёр театра и кино
 Константин Михайлович Сергеев (1910—1992), артист балета, балетмейстер
 Георгий Александрович Товстоногов (1915—1989), режиссёр театра

1958 год (13 человек) 
 15 января 1958 года
 В связи с декадой якутского искусства в Москве
 Василий Васильевич Местников (1908—1958), театральный актёр и режиссёр
 Дмитрий Фёдорович Ходулов (1912—1977), театральный актёр и режиссёр
 22 января 1958 года
 Борис Александрович Александров (1905—1994), композитор, дирижёр
 15 апреля 1958 года
 Константин Константинович Иванов (1907—1984), дирижёр
 17 апреля 1958 года
 В связи с декадой грузинского искусства в Москве
 Василий Давыдович Годзиашвили (1905—1976), актёр театра и кино
 Одиссей Ахиллесович Димитриади (1908—2005), дирижёр
 Серго Александрович Закариадзе (1909—1971), актёр театра и кино.
 Алексей Давидович Мачавариани (1913—1995), композитор
 Илья Ильич Сухишвили (1907—1985), артист балета
 1 ноября 1958 года
 В связи с декадой киргизского искусства в Москве
 Бюбюсара Бейшеналиева (1926—1973), артистка балета
 Сайра Киизбаева (1917—1988), оперная певица (лирико-драматическое сопрано)
 Муратбек Рыскулов (1909—1974), актёр театра и кино
 1 декабря 1958 года
 Сергей Иванович Папов (1904—1970) актёр театра и кино

1959 год (22 человека) 

 3 января 1959 года
 В связи с декадой казахского искусства в Москве
 Шакен Кенжетаевич Айманов (1914—1970), актёр и кинорежиссёр
 Роза Умбетовна Джаманова (1928—2013), оперная певица (сопрано)
 Калибек Куанышпаев (1893—1968), актёр театра и кино
 Ермек Бекмухамедович Серкебаев (1926—2013), оперный певец (лирический баритон)
 Мукан Тулебаев (1913—1960), композитор
 Валентина Борисовна Харламова (1911—1999), актриса театра
18 марта 1959 года
 В связи с декадой узбекского искусства в Москве
 Шукур Бурханов (1910—1987), актёр театра и кино
 Саодат Кабулова (1925—2007), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)
 Мукаррам Тургунбаева (1913—1978), балерина
 Алим Ходжаев (1910—1977), актёр театра и кино
 Камиль Ярматович Ярматов (1903—1978), актёр, кинорежиссёр, сценарист
18 апреля 1959 года
 Николай Александрович Покровский (1896—1961), театральный актёр и режиссёр
9 июня 1959 года
 В связи с декадой азербайджанского искусства в Москве
 Гамэр Алмасзаде (1915—2006), балерина
 Рашид Бейбутов (1915—1989), эстрадный и оперный певец (лирический тенор)
 Адиль Искендеров (1912—1978), театральный актёр и режиссёр
 Кара Абульфаз оглы Караев (1918—1982), композитор
 Ниязи (1912—1984), дирижёр, композитор
15 сентября 1959 года
 Иван Иванович Петров (1920—2003), оперный певец (бас)
 Майя Михайловна Плисецкая (1925—2015), балерина
 Раиса Степановна Стручкова (1925—2005), балерина
22 сентября 1959 года
 В связи с декадой искусства Карелии Елизавета Степановна Томберг (1909—1988), актриса театра
24 декабря 1959 года
 В связи с декадой бурятского искусства в Москве
 Лхасаран Лодонович Линховоин (1924—1980), оперный певец (бас)

 1960—1969 год (185 человек) 

 1960 год (28 человек) 
 9 апреля 1960 года
 Николай Павлович Акимов (1901—1968), живописец, театральный художник, режиссёр и педагог
 Николай Александрович Анненков (1899—1999), актёр театра и кино
 Василий Александрович Орлов (1896—1974), актёр театра, режиссёр, театральный педагог
 Ангелина Осиповна Степанова (1905—2000), актриса театра и кино
 4 мая 1960 года
 В связи с декадой дагестанского искусства в Москве
 Барият Мурадова (1914—2001), театральная актриса
 8 июня 1960 года
 В связи с декадой молдавского искусства в Москве
 Нина Николаевна Масальская (1901—1989), актриса
 Тамара Савельевна Чебан (1914—1990), оперная певица (сопрано)
 Кирилл Антонович Штырбул (1915—1997), актёр театра
 23 сентября 1960 года
 Владимир Иванович Честноков (1904—1968), актёр театра и кино, театральный педагог
 5 октября 1960 года
 Георг Карлович Отс (1920—1975), оперный певец (баритон)
 Владимир Васильевич Тхапсаев (1910—1981), актёр театра и кино
 6 октября 1960 года
 Василий Васильевич Меркурьев (1904—1978), актёр театра и кино, педагог
 24 ноября 1960 года
 В связи с декадой украинского искусства в Москве
 Евгений Васильевич Бондаренко (1905—1977), актёр театра и киноNetAngels — Платный Хостинг mysql
 Павел Павлович Вирский (1905—1975), артист балета, балетмейстер
 Дмитрий Михайлович Гнатюк (1925—2016), оперный певец (баритон)(минуя звание Народного артиста УССР)
 Владимир Михайлович Дальский (1912—1998), актёр театра
 Виктор Николаевич Добровольский (1906—1984), актёр театра и кино
 Павел Петрович Кармалюк (1908—1986), оперный певец (баритон)
 Полина Владимировна Куманченко (1910—1992), актриса театра и кино
 Юрий Сергеевич Лавров (1905—1980), актёр театра и кино
 Владимир Герасимович Магар (1900—1965), театральный актёр и режиссёр
 Георгий Илларионович Майборода (1913—1992), композитор
 Дмитрий Емельянович Милютенко (1899—1966), актёр театра и кино
 Александр Захарьевич Миньковский (1900—1979), хоровой дирижёр
 Евгений Порфирьевич Пономаренко (1909—1994), актёр театра и кино
 Бэла Андреевна Руденко (1933—2021), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)
 Лариса Архиповна Руденко (1918—1981), оперная певица (меццо-сопрано)
 9 декабря 1960 года
 Лидия Владимировна Мясникова (1911—2005), оперная певица (меццо-сопрано)

 1961 год (8 человек) 
 13 января 1961 года
 Святослав Теофилович Рихтер (1915—1997), пианист
 28 февраля 1961 года
 Алескер Гаджи Ага оглы Алекперов (1910—1963), актёр театра и кино
 3 марта 1961 года
 Фаина Георгиевна Раневская (1896—1984), актриса театра и кино
 4 апреля 1961 года
 Ростислав Янович Плятт (1908—1989), актёр театра и кино
 15 июня 1961 года
 В связи с 50-летием Хора им. Пятницкого
 Пётр Михайлович Казьмин (1892—1964), фольклорист
 Татьяна Алексеевна Устинова (1909—1999), балетмейстер
 22 июля 1961 года
 Марк Исаакович Прудкин (1898—1994), актёр театра и кино
 9 сентябр 1961 года
 Борис Александрович Покровский (1912—2009), театральный режиссёр

 1962 год (9 человек) 
 28 апреля 1962 года
 Иосиф Моисеевич Толчанов (1891—1981), актёр театра и кино, режиссёр
 17 мая 1962 года
 Сергей Иосифович Юткевич (1904—1985), режиссёр театра и кино
 13 июля 1962 года
 Галия Баязитовна Измайлова (1923—2010), балерина
 15 августа 1962 года
 Борис Фёдорович Андреев (1915—1982), актёр театра и киноНовая Российская энциклопедия: в 12 т. / Редкол.: А. Д. Некипелов, В. И. Данилов-Данильян, В. М. Карев и др. — М.: ООО «Издательство „Энциклопедия“» Т. 2 А — Баяр, 2005. — 960 с.: ил.
 20 сентября 1962 года
 Авет Маркосович Аветисян (1897—1971), актёр театра и кино
 3 октября 1962 года
 Павел Алексеевич Серебряков (1909—1977), пианист, педагог
 14 декабря 1962 года
 Артур Фрицевич Фринберг (1916—1984), оперный певец (драматический тенор)
 22 декабря 1962 года
 Вахтанг Иванович Вронский (1905—1988), балетмейстер
 Константин Арсеньевич Симеонов (1910—1987), дирижёр, педагог

 1963 год (10 человек) 
 30 января 1963 года
 Сергей Капитонович Блинников (1901—1969), актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Анатолий Петрович Кторов (1898—1980), актёр театра и кино
 Павел Владимирович Массальский (1904—1979), актёр театра и кино
 Борис Яковлевич Петкер (1902—1983), актёр театра и кино
 Борис Александрович Смирнов (1908—1982), актёр театра и кино
 4 мая 1963 года
 Дмитрий Борисович Кабалевский (1904—1987), композитор
 Тихон Николаевич Хренников (1913—2007), композитор
 28 сентября 1963 года
 Борис Андреевич Бабочкин (1904—1975), актёр театра и кино, театральный педагог
 6 декабря 1963 года
 Нина Шалвовна Рамишвили (1910—2000), танцовщица, балетмейстер
 28 декабря 1963 года
 Лариса Петровна Сахьянова (1930—2001), балерина

 1964 год (16 человек) 
 5 февраля 1964 года
 Хадиша Букеева (Бокеева) (1917—2011), актриса театра
 17 апреля 1964 года
 Юлий Яковлевич Райзман (1903—1994), кинорежиссёр
 27 апреля 1964 года
 Григорий Михайлович Козинцев (1905—1973), режиссёр кино и театра, сценарист
 1 июня 1964 года
 Николай Олимпиевич Гриценко (1912—1979), актёр театра и кино
 Лев Николаевич Оборин (1907—1974), пианист
 2 июня 1964 года
 Тамара Николаевна Нижникова (1925—2018), оперная певица
 Нинель Александровна Ткаченко (1928—2007), оперная певица (сопрано)
 11 июля 1964 года
 Александр Гаврилович Иванов (1898—1984), кинорежиссёр
 Иосиф Ефимович Хейфиц (1905—1995), кинорежиссёр
 27 июля 1964 года
 Геновайте Сабаляускайте (1923—2020), балерина
 Йонас Стасюнас (1919—1987), оперный певец (баритон)
 12 сентября 1964 года
 Нар Михайлович Ованисян (1913—1995), оперный певец (бас)
 Иосиф Михайлович Туманов (1909—1981), театральный режиссёр
 15 декабря 1964 года
 Наби Рахимов (1911—1994), артист театра и кино
 18 декабря 1964 года
 Антс Эскола (1908—1989), актёр театра и кино
 30 декабря 1964 года
 Фирс Ефимович Шишигин (1908—1985), театральный режиссёр

 1965 год (24 человека) 
 21 января 1965 года
 Николай Афанасьевич Крючков (1911—1994), киноактёр
 Александр Павлович Огнивцев (1920—1981), оперный певец (бас)
 2 марта 1965 года
 Фикрет Мешади Джамиль оглы Амиров (1922—1984), композитор, пианист
 Окума Аббас Али кызы Курбанова (1913—1988), актриса театра
 10 марта 1965 года
 Владимир Вячеславович Белокуров (1904—1973), актёр театра и кино
 20 марта 1965 года
 Татул Тигранович Алтунян (1901—1973), хормейстер
 19 апреля 1965 года
 Базар Аманов (1908—1981), театральный актёр, драматург
 Аннагуль Аннакулиева (1924—2009), оперная певица (сопрано)
 Вели Мухатов (1916—2005), композитор
 23 апреля 1965 года
 Леонид Осипович Утёсов (1895—1982), артист эстрады, певец, дирижёр, киноактёр
 3 мая 1965 года
 Леонид Михайлович Лавровский (1905—1967), балетмейстер
 15 мая 1965 года
 Асли Бурханов (1915—1997), театральный актёр и режиссёр, киноактёр
 25 мая 1965 года
 Любовь Ивановна Добржанская (1908—1980), актриса театра и кино
 Андрей Алексеевич Попов (1918—1983), артист театра и кино, театральный режиссёр, педагог
 19 июня 1965 года
 Евгения Семёновна Мирошниченко (1931—2009), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)
 16 июля 1965 года
 Михаил Пантелеймонович Болдуман (1898—1983), актёр театра и кино
 28 августа 1965 года
 Елена Клементьевна Катульская (1888—1966), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)
 30 августа 1965 года
 Велта Эйновна Вилциня (1928—1995), артистка балета
 Янис Андреевич Иванов (1906—1983), композитор
 31 августа 1965 года
 Николай Афанасьевич Светловидов (1889—1970), театральный актёр
 30 сентября 1965 года
 Вартан Мкртичевич Аджемян (1905—1977), театральный режиссёр
 1 ноября 1965 года
 Ирина Александровна Колпакова (р. 1933), артистка балета
 13 ноября 1965 года
 Семён Виссарионович Долидзе (1903—1983), кинорежиссёр
 30 декабря 1965 года
 Максим Максимович Штраух (1900—1974), актёр театра и кино

 1966 год (19 человек) 

 8 января 1966 года
 Айно Тальви (1909—1992), актриса театра
 Сесиль Дмитриевна Такаишвили (1906—1984), актриса театра и кино
 Борис Тимофеевич Штоколов (1930—2005), оперный певец (бас)
 28 марта 1966 года
 Пётр Александрович Константинов (1899—1973), актёр театра и кино
 8 апреля 1966 года
 Зураб Иванович Анджапаридзе (1928—1997), оперный певец (лирико-драматический тенор)
 Ирина Константиновна Архипова (1925—2010), оперная певица (меццо-сопрано)
 Галина Павловна Вишневская (1926—2012), оперная певица (сопрано)
 13 августа 1966 года
 Надежда Сергеевна Надеждина (1908—1979), балерина и балетмейстер
 14 октября 1966 года
 В связи со 100-летием Московской консерватории им. П. И. Чайковского
 Яков Израилевич Зак (1913—1976), пианист, педагог
 Леонид Борисович Коган (1924—1982), скрипач
 Клавдий Борисович Птица (1911—1983), хоровой дирижёр
 Мстислав Леопольдович Ростропович (1927—2007), виолончелист
 Владислав Геннадиевич Соколов (1908—1993), хоровой дирижёр
 Яков Владимирович Флиер (1912—1977), пианист
 Ксения Александровна Эрдели (1878—1971), арфистка
 24 октября 1966 года
 Леон Гдальевич Рахленко (1907—1986), театральный актёр и режиссёр, киноактёр
 24 ноября 1966 года
 Николай Сергеевич Плотников (1897—1979), актёр, режиссёр, театральный педагог
 29 ноября 1966 года
 Роман Лазаревич Кармен (1906—1978), кинооператор, кинорежиссёр
 1 декабря 1966 года
 Марк Семёнович Донской (1901—1981), режиссёр и драматург кино

 1967 год (25 человек) 
 2 января 1967 года
 Георгий Ираклиевич Асатиани (1914—1977), режиссёр и оператор документального кино
 3 февраля 1967 года
 Лютфи Сарымсакова (1896—1991), актриса театра и кино
 Василий Павлович Соловьёв-Седой (1907—1979), композитор
 28 февраля 1967 года
 Григорий Львович Рошаль (1898—1983), кинорежиссёр
 6 апреля 1967 года
 Рахим Пирмухамедов (1897—1972), актёр театра и кино
 6 июня 1967 года
 Ришат Мукимович Абдуллин (1916—1988), оперный певец (баритон)
 Роза Тажибаевна Багланова (1922—2011), оперная и эстрадная певица (сопрано)
 Владимир Григорьевич Дуров (1909—1972), артист цирка (дрессировщик)
 Бибигуль Тулегенова (р. 1929), оперная певица (колоратурное сопрано)
 Лидия Демьяновна Чернышёва (1912—1975), балерина, балетмейстер
 1 июля 1967 года
 Владимир Александрович Владиславский (1891—1970), актёр театра и кино
 Малик Каюмович Каюмов (1912—2010), кинооператор, кинорежиссёр
 Даркуль Куюкова (1919—1997), актриса театра и кино
 Артык Мырзабаев (1930—2005), оперный певец (баритон)
 1 августа 1967 года
 Ольга Яковлевна Кусенко (1919—1997), актриса театра и кино
 Евгений Иванович Червонюк (1924—1982), оперный певец (бас)
 1 сентября 1967 года
 Борис Евгеньевич Захава (1896—1976), театральный актёр и режиссёр
 11 сентября 1967 года
 Тимофей Иванович Гуртовой (1919—1981), дирижёр
 Евгений Васильевич Уреке (1917—2005), актёр театра и кино, певец
 Хейно Эллер (1887—1970), композитор, педагог
 13 сентября 1967 года
 Гурген Джанибекович Джанибекян (1897—1978), актёр театра и кино
 20 октября 1967 года
 Франгиз Юсиф кызы Ахмедова (1928—2011), оперная певица (сопрано)
 Лейла Векилова (1927—1999), балерина
 28 декабря 1967 года
 Евгений Михайлович Беляев (1926—1994), певец (лирический тенор)
 Алексей Тихонович Сергеев (1919—1998), певец (бас)

 1968 год (21 человек) 
 20 февраля 1968 года
 Евгений Алексеевич Лебедев (1917—1997), актёр театра и кино
 Антонина Николаевна Самарина (1892—1971), актриса театра
 3 апреля 1968 года
 Юрий Александрович Гуляев (1930—1986), оперный певец (лирический баритон)
 Валентина Фёдоровна Калиновская (р. 1938), балерина
 10 апреля 1968 года
 Андрей Мелитонович Баланчивадзе (1906—1992), композитор
 Илья Петрович Копалин (1900—1976), кинорежиссёр-документалист
 Арчил Евстафьевич Чхартишвили (1905—1980), театральный режиссёр
 Елена Митрофановна Шатрова-Казанкова (1892—1976), актриса театра
 17 июня 1968 года
 Андрей Львович Абрикосов (1906—1973), актёр театра и кино
 1 июля 1968 года
 Ханифа Мухиддиновна Мавлянова (1924—2010), оперная певица (сопрано)
 Аркадий Исаакович Райкин (1911—1987), актёр театра и кино
 27 августа 1968 года
 Аймхан Шамуратова (1917—1993), актриса театра
 19 сентября 1968 года
 Иосиф Иосифович Жинович (1907—1974), композитор и дирижёр
 Вано Ильич Мурадели (1908—1970), композитор
 Здислав Францевич Стомма (1907—1992), актёр театра и кино
 Геннадий Иванович Цитович (1910—1986), хоровой дирижёр, музыковед
 3 октября 1968 года
 Евгений Фёдорович Светланов (1928—2002), дирижёр
 13 декабря 1968 года
 Анастасия Павловна Георгиевская (1914—1990), актриса театра и кино
 27 декабря 1968 года
 Борис Иванович Равенских (1914—1980), режиссёр театра
 30 декабря 1968 года
 Алексей Васильевич Жильцов (1895—1972), актёр театра
 Иосиф Моисеевич Раевский (1901—1972), актёр, режиссёр, педагог

 1969 год (25 человек) 

 10 января 1969 года
 Раззак Хамраев (1910—1981), актёр и режиссёр театра и кино
 7 марта 1969 года
 Вия Артмане (1929—2008), актриса театра и кино
 Жермена Леопольдовна Гейне-Вагнер (1923—2017), оперная певица (лирико-драматическое сопрано)
 25 марта 1969 года
 Нина Владимировна Тимофеева (1935—2014), балерина
 12 мая 1969 года
 Борис Алексеевич Алексеев (1911—1973), театральный актёр
 30 июля 1969 года
 Юлия Константиновна Борисова (р. 1925), актриса театра и кино
 4 августа 1969 года
 Ефим Львович Дзиган (1898—1981), кинорежиссёр
 29 сентября 1969 года
 Олег Петрович Жаков (1905—1988), киноактёр
 Александр Григорьевич Зархи (1908—1997), кинорежиссёр
 Александр Михайлович Згуриди (1904—1998), кинорежиссёр, телеведущий
 Михаил Константинович Калатозов (1903—1973), кинорежиссёр
 Владимир Владимирович Корш-Саблин (1900—1974), кинорежиссёр
 Александр Лукич Птушко (1900—1973), кинорежиссёр
 Всеволод Васильевич Санаев (1912—1996), актёр театра и кино
 Михаил Александрович Ульянов (1927—2007), актёр театра и кино
 30 сентября 1969 года
 Ирина Николаевна Бугримова (1910—2001), артистка цирка (дрессировщица львов)
 Евгений Тимофеевич Милаев (1910—1983), артист цирка, эквилибрист
 Олег Константинович Попов (1930—2016), цирковой клоун
 Михаил Николаевич Румянцев (клоун Карандаш) (1901—1983), цирковой клоун
 Валентин Иванович Филатов (1920—1979), артист цирка (дрессировщик)
 7 октября 1969 года
 Александра Ивановна Климова (1921—2005), актриса театра
 Евгений Максимович Полосин (1912—1982), актёр театра и кино
 5 ноября 1969 года
 Галина Николаевна Загурская (1905—1978), театральная актриса
 Станислав Филиппович Людкевич (1879—1979), композитор
 28 ноября 1969 года
 Ростислав Владимирович Захаров (1907—1984), балетмейстер, режиссёр

 1970—1979 годы (239 человек) 

 1970 год (23 человека) от 30.01.1970 Анатолий Григорьевич Новиков (1896—1984), композиторот 16.02.1970 Юозас Йонович Лингис (1919—1984), артист балета, балетмейстерот 18.02.1970 Каарел Кириллович Ирд (1909—1986), театральный актёр и режиссёрот 25.03.1970 Елена Михайловна Потапова (р. 1930), балеринаот 01.04.1970 Аббас Бакиров (1910—1974), театральный актёр и режиссёрот 15.05.1970 Мария Лукьяновна Биешу (1934—2012), оперная певица (лирико-драматическое сопрано)от 17.06.1970 Лидия Эдуардовна Фреймане (1920—1992), актриса театраот 26.06.1970 Бакен Кыдыкеева (1923—1993), актриса театра и кино
 Иван Александрович Любезнов (1909—1988), актёр театра и киноот 03.09.1970 Виолетта Трофимовна Бовт (1927—1995), артистка балета
 Степан Агабекович Кеворков (1903—1991), кинорежиссёр
 Клавдия Кузьминична Кудряшева (1925—2012), оперная певица (меццо-сопрано)от 18.09.1970 Виргилиус Норейка (1935—2018), оперный певец (тенор)от 23.09.1970 Георгий Васильевич Свиридов (1915—1998), композиторот 29.09.1970 Алексей Николаевич Ермолаев (1910—1975), артист балета, балетмейстер, педагогот 20.10.1970 Лидия Николаевна Князева (1925—1987), актриса театра и кино
 Валентина Александровна Сперантова (1904—1978), актриса театра и киноот 21.10.1970 Евгений Яковлевич Диордиев (1912—1985), театральный актёр и режиссёр, киноактёр
 Сабира Майканова (1914—1994), актриса театраот 05.11.1970 Владимир Павлович Бурмейстер (1904—1971), балетмейстерот 17.11.1970 Александр Григорьевич Арутюнян (1920—2012), композиторот 11.12.1970 Маргер Оттович Заринь (1910—1993), композиторот 29.12.1970 Владимир Аркадьевич Канделаки (1908—1994), оперный певец (бас-баритон) и режиссёр

 1971 год (20 человек) от 11.01.1971 Лидия Ивановна Крупенина (Гревцова) (1928—2016), артистка балетаот 27.01.1971 Юрий Владимирович Дуров (1910—1971), артист цирка, дрессировщикот 03.03.1971 Исаак (Додо) Константинович Антадзе (1900—1978), театральный актёр и режиссёр
 Владимир Иосифович Дедюшко (1905—1973), актёр театра и киноот 05.04.1971 Ата Дурдыев (1910—1981), актёр театра и киноот 27.04.1971 Аркадий Евгеньевич Гашинский (1920—1991), театральный актёр
 Рачья Никитович Капланян (1923—1988), театральный режиссёрот 13.05.1971 Михаил Прокопьевич Кузнецов (1913—1995), актёр театра и киноот 14.05.1971 Клавдия Ивановна Шульженко (1906—1984), эстрадная певицаот 04.06.1971 Арно Арутюнович Бабаджанян (1921—1983), композиторот 06.07.1971 Ахмад Бабакулов (1931—1990), оперный певец (драматический тенор)от 16.07.1971 Александр Васильевич Рыбнов (1906—1992), хоровой дирижёрот 05.08.1971 Михаил Александрович Кириллов (1900—1971), театральный актёр и режиссёрот 12.08.1971 Николай Иванович Рыжов (1900—1986), актёрот 31.08.1971 Анатолий Николаевич Александров (1888—1982), композитор, пианист, педагогот 10.09.1971 Мария Петровна Максакова (1902—1974), оперная певица (меццо-сопрано)от 28.09.1971 Эразм Александрович Карамян (1912—1985), кинорежиссёрот 29.09.1971 Александр Александрович Касьянов (1891—1982), композитор, педагогот 22.10.1971 Елизавета Георгиевна Алексеева (Алексеева-Шиканова) (1901—1972), актриса театра
 Цецилия Львовна Мансурова-Шереметева (Воллерштейн) (1896—1976), актриса театра и кино

 1972 год (12 человек) от 03.02.1972 Тимофей Васильевич Левчук (1912—1998), кинорежиссёрот 10.04.1972 Наталья Михайловна Бурмистрова (1918—2008), актриса театраот 06.06.1972 Татьяна Ивановна Пельтцер (1904—1992), актриса театра и киноот 10.07.1972 Кирилл Петрович Кондрашин (1914—1981), дирижёрот 04.08.1972 Борис Эммануилович Хайкин (1904—1978), дирижёрот 11.08.1972 Игорь Олегович Горбачёв (1927—2003), театральный актёр и режиссёр, киноактёр
 Кирилл Юрьевич Лавров (1925—2007), актёр театра и киноот 04.10.1972 Леонид Семёнович Тарабаринов (1928—2008), актёр театра и киноот 17.11.1972 Надежда Петровна Доценко (1914—1994), театральная актрисаот 29.11.1972 Арусь Арутюновна Асрян (1904—1987), театральная актриса
 Бабкен Погосович Нерсесян (1917—1986), актёр театра и кино
 Андрей Яковлевич Штогаренко (1902—1992), композитор, педагог

 1973 год (22 человека) от 05.01.1973 Раиса Михайловна Сергиенко (1925—1987), оперная певица (лирико-драматическое сопрано)от 25.01.1973 Александр Александрович Ханов (1904—1983), актёр театраот 30.03.1973 Людмила Георгиевна Зыкина (1929—2009), певицаот 13.04.1973 Юрий Николаевич Григорович (р. 1927), артист балета, балетмейстер
 Бернара Рахимовна Кариева (р. 1936), балеринаот 08.06.1973 Зайтуна Исламовна Бикбулатова (1908—1992), актриса театра
 Альфред Игнатович Яунушан (1919—2008), театральный актёр и режиссёрот 26.07.1973 Султан Гаджибеков (1919—1974), композиторот 15.08.1973 Тамара Андреевна Милашкина (р. 1934), оперная певицаот 14.09.1973 Ефим Захарович Копелян (1912—1975), актёр театра и киноот 18.09.1973 Юозас Мильтинис (1907—1994), театральный режиссёрот 26.09.1973 Владимир Викторович Васильев (р. 1940), артист балета и балетмейстер
 Екатерина Сергеевна Максимова (1939—2009), балеринаБольшой театр :: Персоны от 05.10.1973 Анатолий Дмитриевич Папанов (1922—1987), актёр театра и кино
 Виктор Иванович Хохряков (1913—1986), актёр театра и киноот 24.10.1973 Андрей Александрович Присяжнюк (1912—1982), театральный актёрот 30.11.1973 Велта Мартыновна Лине (1923—2012), актриса театра и кино
 Нина Ивановна Меновщикова (1934—2022), балеринаот 17.12.1973 Муслим Магометович Магомаев (1942—2008), оперный и эстрадный певец (баритон), солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета им. М. Ф. АхундоваУказ Президиума ВС СССР от 17 декабря 1973 г. «О присвоении почетного звания народного артиста СССР Магомаеву М. М.»от 27.12.1973 Софья Николаевна Головкина (1915—2004), балерина и педагогот 30.12.1973 Юрий Владимирович Никулин (1921—1997), артист цирка, киноактёр
 Юрий Владимирович Соловьёв (1940—1977), артист балета

 1974 год (25 человек) от 15.02.1974 Малика Сабирова (1942—1982), балеринаот 13.03.1974 Евгений Семёнович Матвеев (1922—2003), актёр театра и кино, кинорежиссёр
 Нонна Викторовна Мордюкова (1925—2008), киноактрисаот 23.03.1974 Домникия Тимофеевна Дариенко (1919—2010), театральная актрисаот 05.04.1974 Давид Мелкумович Малян (1904—1976), актёр театра и киноот 10.04.1974 Владислав Игнатьевич Стржельчик (1921—1995), актёр театра и киноот 31.05.1974 Лидия Николаевна Смирнова (1913—2007), актриса театра и киноот 05.07.1974 Галина Александровна Ковалёва (1932—1995), оперная певица (коллоратурное сопрано)от 11.07.1974 Дагестанлы (Исмаил Юсуф оглы Гаджиев-Дагестанлы) (1907—1980), театральный актёрот 01.08.1974 Исмаил Осман оглы Османлы (1902—1978), актёр театра и киноот 06.08.1974 Махмуд Эсамбаев (1924—2000), танцорот 07.08.1974 Мехти Мамедов (1918—1985), театральный режиссёрот 13.08.1974 Станислав Иосифович Ростоцкий (1922—2001), кинорежиссёр
 Отар Васильевич Тактакишвили (1924—1989), композитор
 Вячеслав Васильевич Тихонов (1928—2009), киноактёрот 30.08.1974 Георгий Павлович Менглет (1912—2001), актёр театра и киноот 02.10.1974 Карлис Себрис (1914—2009), актёр театра и киноот 17.10.1974 Валентин Николаевич Плучек (1909—2002), театральный режиссёр, актёрот 04.11.1974, в связи со 150-летием Малого театра Евгений Валерианович Самойлов (1912—2006), актёр театра и кино
 Иннокентий Михайлович Смоктуновский (1925—1994), актёр театра и киноот 06.11.1974 Нинель Александровна Кургапкина (1929—2009), артистка балетаот 29.11.1974 Николай Николаевич Волчков (1910—2003?), артист театраот 27.12.1974 Юрий Петрович Киселёв (1914—1996), театральный актёр и режиссёр
 Бруно Артурович Фрейндлих (1909—2002), актёр театра и киноот 30.12.1974 Донатас Банионис (1924—2014), актёр театра и кино

 1975 год (19 человек) от 30.01.1975 Марина Тимофеевна Семёнова (1908—2010), балерина
 Анатолий Борисович Соловьяненко (1932—1999), оперный певец, тенорот 07.03.1975 Владимир Михайлович Зельдин (1915—2016), актёр театра и кино
 Людмила Ивановна Касаткина (1925—2012), актриса театра и киноот 28.03.1975 Иван Никитович Марин (или Никитич; 1905—1983), актёр театра и кино
 Иван Фёдорович Переверзев (1914—1978), актёр театра и киноот 02.04.1975 Диана Игнатьевна Петриненко (1930—2018), певица (лирико-колоратурное сопрано)
 Фёдор Иванович Шмаков (1917—2009), актёр театра и киноот 29.04.1975 Дмитрий Яковлевич Покрасс (1899—1978), композиторот 10.07.1975 Евгений Рубенович Симонов (1925—1994), режиссёр театраот 04.09.1975 Матвей Исаакович Блантер (1903—1990), композитор
 Майя (Медениет) Шахбердыева (1930—2018), оперная певица (колоратурное сопрано)от 18.09.1975 Константин Ираклиевич Массалитинов (1905—1979), композитор, хоровой дирижёрот 03.10.1975 Наталья Ильинична Сац (1903—1993), театральный режиссёрот 07.10.1975 Михаил Алексеевич Куликовский (1906—1996), театральный актёр и режиссёрот 13.11.1975 Юрий Васильевич Силантьев (1919—1983), дирижёр, композиторот 26.11.1975 Фуад Ибрагимович Халитов (1909—1981), театральный актёрот 08.12.1975 Валерий Сергеевич Нельский (1906—1990), театральный актёрот 18.12.1975 Юри Евгеньевич Ярвет (1919—1995), актёр театра и кино

 1976 год (44 человека) от 14.01.1976 Эльза Яновна Радзиня (1917—2005), актриса театра и киноот 15.01.1976 Алексей Константинович Ургалкин (1910—1981), актёр театраот 28.04.1976 Дмитрий Александрович Алексидзе (1910—1984), театральный режиссёрот 21.05.1976 Исидор Аркадьевич Зак (1909—1998), дирижёрот 25.05.1976, в связи с 200-летием Государственного академического Большого театра Владимир Андреевич Атлантов (р. 1939), оперный певец (лирико-драматический тенор)
 Наталья Игоревна Бессмертнова (1941—2008), балерина
 Александр Филиппович Ведерников (1927—2018), оперный певец (бас)
 Вера Георгиевна Дулова (1909—2000), арфистка
 Марина Викторовна Кондратьева (р. 1934), балерина
 Михаил Леонидович Лавровский (р. 1941), артист балета, балетмейстер
 Марис-Рудольф Эдуардович Лиепа (1936—1989), артист балета
 Юрий Антонович Мазурок (1931—2006), оперный певец (баритон)
 Асаф Михайлович Мессерер (1903—1992), артист балета, педагог и балетмейстер
 Евгений Евгеньевич Нестеренко (1938—2021), оперный певец (бас)
 Елена Васильевна Образцова (1939—2015), оперная певица (меццо-сопрано)
 Геннадий Николаевич Рождественский (1931—2018), дирижёр
 Николай Борисович Фадеечев (1933—2020), артист балета, педагог
 Артур Артурович Эйзен (1927—2008), оперный певец (бас)от 15.06.1976 Пётр Григорьевич Лобода (1907—1979), актёр театраот 03.08.1976 Гафар Рустамович Валамат-Заде (1916—1993), артист балета, балетмейстерот 10.08.1976 Иван Иванович Аврамов (1915—1985), театральный актёр и режиссёрот 11.08.1976 Арвид Кришевич Янсонс (1914—1984), дирижёрот 19.08.1976 Михаил Григорьевич Водяной (1924—1987), артист оперетты, киноактёрот 30.09.1976 Сергей Александрович Лункевич (1934—1995), дирижёр, скрипач, композиторот 12.10.1976 Олег Николаевич Ефремов (1927—2000), актёр и режиссёр театра и кино
 Юрий Васильевич Яковлев (1928—2013), актёр театра и киноот 13.12.1976 Тамара Григорьевна Алёшина-Александрова (1928—1996), оперная певица (меццо-сопрано)от 17.12.1976 Николай Фёдорович Манойло (1927—1998), оперный певец (баритон)
 Анатолий Юрьевич Мокренко (1933—2020), оперный певец (баритон)
 Нонна Андреевна Суржина (р. 1937), оперная певица (меццо-сопрано)от 29.12.1976 Алексей Владимирович Баталов (1928—2017), актёр театра и кино
 Ирина Петровна Богачёва (1939—2019), оперная певица (меццо-сопрано)
 Сергей Васильевич Викулов (р. 1937), артист балета, балетмейстер
 Асанхан Джумахматов (1923—2008), дирижёр
 Лев Александрович Кулиджанов (1924—2002), кинорежиссёр
 Булат Абдуллаевич Минжилкиев (1940—1997), оперный певец (бас)
 Александр Григорьевич Мурин (1917—1992), хоровой дирижёр
 Мария Николаевна Степанова (1916—1983), актриса театра и кино
 Ефим Юльевич Учитель (1913—1988), режиссёр и оператор документального киноот 30.12.1976 Людмила Васильевна Ерофеева (1937—2003), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)
 Карлис Карлович Зариньш (1930—2015), певец (драматический тенор)от 31.12.1976 Медея Петровна Амиранашвили (р. 1930), оперная певица (лирическое сопрано)
 Азербайджан Мадиевич Мамбетов (1932—2009), театральный режиссёр
 Ламара Григорьевна Чкония (р. 1930), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)

 1977 год (28 человек) от 14.01.1977 Ниёле Амбразайтите (1939—2016), оперная певица (меццо-сопрано)
 Светлана Филипповна Данилюк (1939—2003), оперная певица (меццо-сопрано)
 Лютфия Рашиджановна Кабирова (1932—2013), оперная певица (сопрано)
 Тийу Рандвийр (Телп) (р. 1938), балеринаот 05.01.1977 Юрий Николаевич Озеров (1921—2001), кинорежиссёрот 20.01.1977 Лютфияр Иманов (1928—2008), оперный певец (драматический тенор)от 25.01.1977 Мигран Арменакович Еркат (1921—1986), оперный певец (баритон)от 02.03.1977 Нина Афанасьевна Сазонова (1917—2004), актриса театра и киноот 21.04.1977 Александр Дмитриевич Гай (1914—2000), актёр театра и кино
 Михаил Семёнович Годенко (1919—1991), артист балета, балетмейстерот 15.06.1977 Закир Мухамеджанов (1921—2012), актёр театра и киноот 23.06.1977 Григорий Егиазарович Егиазарян (1908—1988), композитор
 Вера Александровна Ершова (1917—2006), театральная актрисаот 29.06.1977 Азат Зиннатович Аббасов (1925—2006), оперный певец (лирический тенор)от 21.07.1977 Хыдыр Алланурович Аллануров (1922—1993), дирижёрот 10.08.1977 Вероника Борисовна Дударова (1916—2009), дирижёрот 18.08.1977 Людмила Иосифовна Макарова (1921—2014), артистка театра
 Вольдемар Хансович Пансо (1920—1977), театральный актёр и режиссёр, киноактёрот 25.08.1977 Фёдор Григорьевич Верещагин (1910—1996), театральный режиссёрот 31.08.1977 Андрей Александрович Гончаров (1918—2001), театральный режиссёр, театральный педагогот 16.09.1977 Шаукат Хасанович Биктемиров (1928—2012), артист театраот 22.09.1977 Аркадий Иванович Аркадьев (Кудерко) (1907—1993), театральный актёр и режиссёр, киноактёрот 20.10.1977 Александр Борисович Столпер (1907—1979), кинорежиссёр, кинодраматургот 28.10.1977 Константин Петрович Степанков (1928—2004), актёр театра и киноот 02.11.1977 Эраст Павлович Гарин (1902—1980), театральный актёр и режиссёр, киноактёрот 10.11.1977 Стефан Васильевич Турчак (1938—1988), дирижёрот 30.11.1977 Даниил Борисович Шафран (1923—1997), виолончелистот 30.12.1977 Дильбар Гулямовна Абдурахманова (1936—2018), дирижёр

 1978 год (21 человек) от 24.01.1978 Евгений Павлович Леонов (1926—1994), актёр театра и кино
 Елена Алексеевна Фадеева (1914—1999), актриса театра и кино
 Татьяна Ивановна Шмыга (1928—2011), артистка оперетты, киноактрисаот 22.02.1978 Владимир Акимович Курочкин (1922—2002), актёр и режиссёр опереттыот 24.02.1978 Игорь Петрович Владимиров (1919—1999), актёр, режиссёр
 Валерий Петрович Ковтун (1944—2005), артист балета
 Ростислав Иванович Янковский (1930—2016), актёр театра и киноот 10.03.1978 Ольга Васильевна Бардина (1932—2001), оперная певица (лирико-драматическое сопрано)
 Юрий Лазаревич Попов (1929—2013), оперный певец (драматический баритон)от 18.04.1978 Танхо Селимович Израилов (1918—1981), артист балета, балетмейстер
 Гельмер-Райнер Синисало (1920—1989), композиторот 05.05.1978 Элина Авраамовна Быстрицкая (1928—2019), актриса театра и кино
 Руфина Дмитриевна Нифонтова (1931—1994), актриса театра и киноот 06.05.1978 Генрикас Ванцевичюс (1924—2014), театральный режиссёр
 Рауф Гаджиев (1922—1995), композиторот 09.06.1978 Сурен Исаакович Баблоев (1918—1979), хоровой дирижёрот 16.06.1978 Ада Николаевна Роговцева (р. 1937), актриса театра и киноот 21.06.1978 Николай Кондратьевич Кондратюк (1931—2006), оперный и эстрадный певец (баритон)от 03.07.1978 Олег Иванович Борисов (1929—1994), актёр театра и киноот 22.11.1978 Оганнес Арутюнович Чекиджян (р. 1928), хоровой дирижёрот 14.12.1978 Михаил Филиппович Мансуров (1916—1993), театральный актёр

 1979 год (25 человек) от 23.01.1979 Павел Петрович Кадочников (1915—1988), актёр театра и кино, режиссёрот 07.02.1979 Джурабек Муродов (р. 1942), эстрадный певец (тенор), исполнитель на рубабеот 06.03.1979 Маргарита Артуровна Войтес (р. 1936), оперная певица (колоратурное сопрано)
 Дмитрий Николаевич Журавлёв (1900—1991), артист эстрады, чтец
 Константин Агапаронович Орбелян (1928—2014), композитор, дирижёрот 03.04.1979 Платон Илларионович Майборода (1918—1989), композиторот 26.04.1979 Александр Иванович Медведкин (1900—1989), кинорежиссёр, кинодраматургот 11.05.1979 Дмитрий Михайлович Цыганов (1903—1992), скрипачот 16.05.1979 Рамазан Саликович Бапов (1947—2014), артист балета
 Сергей Николаевич Плотников (1909—1990), актёр театра и кино
 Цисана Бежановна Татишвили (1937—2017), оперная певица (сопрано)от 31.05.1979 Александра Васильевна Прокошина (1918—2005), певица (сопрано)от 09.07.1979 Эдвардас Стасевич Канява (р. 1937), оперный певец (баритон)от 23.08.1979 Владимир Александрович Волжанский (1917—1983), артист цирка (акробат, эквилибрист)от 29.09.1979 Юлдаш Агзамов (1909—1985), кинорежиссёрот 10.10.1979 Калый Молдобасанов (1929—2006), композитор, дирижёр
 Гунар Альфредович Цилинский (1931—1992), театральный актёр и режиссёр, киноактёр, кинорежиссёрот 26.10.1979 Адольф Петрович Скулте (1909—2000), композиторот 11.11.1979 Григорий Давидович Лордкипанидзе (1927—2013), режиссёр театра и киноот 29.11.1979 Дмитрий Николаевич Смолич (1919—1987), театральный режиссёрот 03.12.1979 Лев Николаевич Венедиктов (1924—2017), хоровой дирижёр
 Ярослав Антонович Вощак (1921—1989), дирижёр
 Зураб Лаврентьевич Соткилава (1937—2017), оперный певец (тенор)от 07.12.1979 Владимир Григорьевич Грипич (1923—2005), театральный режиссёр
 Отар Вахтангович Мегвинетухуцеси (1932—2013), актёр театра и кино

 1980—1991 год (324 человека) 

 1980 год (33 человека) от 30.01.1980 Эдуардас Бальсис (1919—1984), композиторот 31.01.1980 Хендрик Арсеньевич Крумм (1934—1989), оперный певец (лирико-драматический тенор)
 Татьяна Алексеевна Таякина (р. 1951), балеринаот 14.02.1980 Хаким Каримович Зарипов (1924—2023), артист цирка (наездник), киноактёр
 Николай Леонидович Ольховиков (1922—1987), артист цирка (наездник и жонглёр)
 Владимир Оскал-Оол (1920—1999), артист цирка (жонглёр и эквилибрист)
 Василий Яковлевич Третьяк (1926—1989), оперный певец (тенор)
 Галина Афанасьевна Туфтина (1933—2007), оперная певица (меццо-сопрано)от 21.02.1980 Георгий Степанович Жжёнов (1915—2005), актёр театра и киноот 28.02.1980 Иван Петрович Дмитриев (1915—2003), актёр театра и кино
 Мухаммед Черкезов (1911—1993), актёр театра и киноот 30.04.1980 Асанали Ашимов (р. 1937), актёр театра и кино
 Фарида Шариповна Шарипова (1936—2010), актрисаот 16.04.1980 Лидия Владимировна Мосолова (1918—1996), актриса театра
 Пётр Львович Монастырский (1915—2013), режиссёр театраот 11.06.1980 Галина Климентьевна Макарова (1919—1993), артистка театраот 17.06.1980 Габдулла Рухуллович Шамуков (1909—1981), актёрот 20.06.1980 Вера Кузьминична Кузьмина (1923—2021), актриса театраот 28.07.1980 Нина Константиновна Мешко (1917—2008), хоровой дирижёр
 Зейнаб Ханларова (р. 1936), оперная певица (сопрано), исполнительница мугамовот 05.08.1980 Вячеслав Александрович Гринченко (1938—1998), оперный певец (бас)от 13.08.1980 Саулюс Сондецкис (1928—2016), дирижёрот 03.09.1980 Всеволод Семёнович Якут (1912—1991), актёр театра и киноот 05.09.1980 Тенгиз Евгеньевич Абуладзе (1924—1994), кинорежиссёр
 Иван Иванович Соловьёв (1910—1982), актёр театра и кино
 Реваз Давидович Чхеидзе (1926—2015), кинорежиссёрот 08.10.1980 Глафира Петровна Сидорова (1922—2019), театральная актрисаот 23.10.1980 Андрей Павлович Петров (1930—2006), композиторот 03.11.1980 Хорен Бабкенович Абрамян (1930—2004), актёр театра и кино, театральный режиссёрот 17.11.1980 Кайыргуль Сартбаева (р. 1936), оперная певица (лирическое сопрано)от 09.12.1980 Владимир Иванович Федосеев (р. 1932), дирижёрот 23.12.1980 Ольга Сергеевна Высоцкая (1906—2000), диктор Всесоюзного радио
 Юрий Борисович Левитан (1914—1983), диктор Всесоюзного радио

 1981 год (35 человек) от 13.01.1981 Метаксия Миграновна Симонян (1926—1987), актриса театра
 Зоя Георгиевна Спирина (1926—1986), актрисаот 14.01.1981 Шухрат Салихович Аббасов (1931—2018), кинорежиссёр и сценарист
 Нина Сергеевна Исакова (р. 1928), оперная певица (меццо-сопрано)от 25.02.1981 Алиса Бруновна Фрейндлих (р. 1934), актриса театра и киноот 13.03.1981 Юрий Иванович Симонов (р. 1941), дирижёрот 13.04.1981 Газиза Ахметовна Жубанова (1927—1993), композитор
 Еркегали Рахмадиевич Рахмадиев (1932—2013), композиторот 29.05.1981 Ким Иванович Базарсадаев (1937—2002), оперный певец (бас)
 Эдвард Михайлович Мирзоян (1921—2012), композиторот 08.06.1981 Григорий Наумович Чухрай (1921—2001), кинорежиссёр, сценаристот 11.06.1981 Владимир Михайлович Морозов (1933—2002), оперный певец (бас)
 Юрий Хатуевич Темирканов (р. 1938), дирижёрот 16.07.1981 Рихард Петрович Глазуп (1920—1993), дирижёрот 11.08.1981 Николай Алексеевич Сличенко (1934—2021), актёр и режиссёрот 18.08.1981 Суйменкул Чокморов (1939—1992), актёр театра и киноот 27.08.1981 Мария Николаевна Мордасова (1915—1997), певица, исполнительница народных песенот 28.08.1981 Лев Викторович Голованов (1926—2015), танцовщикот 02.09.1981 Родион Константинович Щедрин (р. 1932), композитор
 Андрей Яковлевич Эшпай (1925—2015), композиторот 09.09.1981 Юрий Николаевич Мажуга (1931—2022), актёр театра и киноот 11.09.1981 Владимир Козьмович Курбет (1930—2017), хореограф, балетмейстерот 15.09.1981 Юлия Ипполитовна Солнцева (1901—1989), киноактриса, кинорежиссёрот 16.09.1981 Мурад Магомедович Кажлаев (р. 1931), композитор, дирижёрот 12.10.1981 Айсулу Токомбаева (р. 1947), балеринаот 22.10.1981 Борис Михайлович Тенин (1905—1990), актёр театра и киноот 23.10.1981 Сабира Атаева (1917—1993), актриса театра и кино
 Ану Кааль (р. 1940), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)от 04.11.1981 Валентина Александровна Ермакова (1924—2003), актриса театра и кино, театральный педагогот 05.11.1981 Сергей Константинович Тихонов (1921—1992), актёрот 18.11.1981 Михаил Иванович Туманишвили (1921—1996), театральный режиссёрот 26.11.1981 Татьяна Васильевна Доронина (р. 1933), актриса и режиссёр театра, киноактрисаот 27.11.1981 Рамаз Григорьевич Чхиквадзе (1928—2011), актёр театра и киноот 07.12.1981 Пётр Петрович Глебов (1915—2000), актёр театра и киноот 02.12.1981 Людмила Алексеевна Чурсина (р. 1941), актриса театра и кино

 1982 год (21 человек) от 07.01.1982 Виктор Павлович Тарасов (1934—2006), актёрот 21.01.1982 Шарах Абзагович Пачалиа (1914—2000), театральный режиссёр, актёр, драматург
 Михаил Дмитриевич Чубинидзе (1910—2006), актёр театра и киноот 17.02.1982 Шолпан Исабековна Джандарбекова (1922—2005), театральная актриса
 Александр Янович Лемберг (1921—1985), балетмейстер
 Идрис Ногайбаев (1931—1989), театральный актёрот 06.04.1982 Николай Алексеевич Левицкий (1911—1982), режиссёр научно-популярного киноот 28.04.1982 Арутюн Амаякович Акопян (1918—2005), артист эстрады, фокусник-манипулятор
 Валентина Михайловна Леонтьева (1923—2007), телеведущая, диктор телевиденияот 30.04.1982 Тамара Ильинична Синявская (р. 1943), певица (меццо-сопрано)от 08.06.1982 Чолпонбек Базарбаев (1949—2002), артист балетаот 19.07.1982 Иван Герасимович Лапиков (1922—1993), актёр театра и киноот 21.07.1982 Загир Гарипович Исмагилов (1917—2003), композиторот 06.08.1982 Генрих Суренович Малян (1925—1988), кинорежиссёр, сценаристот 10.08.1982 Евгений Тихонович Райков (1937—2010), оперный певец (лирико-драматический тенор)от 11.08.1982 Владимир Владимирович Кенигсон (1907—1986), актёр театра и киноот 12.08.1982 Нина Васильевна Мамаева (1923—2001), театральная актрисаот 18.08.1982 Ираклий Луарсабович Андроников (1908—1990), писатель, чтецот 19.08.1982 Владимир Павлович Андрианов (1906—1985), театральный актёрот 01.09.1982 Роберт Робертович Стуруа (р. 1938), театральный режиссёрот 10.12.1982 Рэм Фёдорович Лебедев (1928—1988), артист театра и кино

 1983 год (25 человек) от 05.01.1983 Александр Александрович Алов (1923—1983), кинорежиссёр, кинодраматург
 Владимир Наумович Наумов (1927—2021), кинорежиссёрот 06.01.1983 Рубен Сергеевич Агамирзян (1922—1991), театральный режиссёрот 22.02.1983 Анатолий Тимофеевич Авдиевский (1933—2016), хоровой дирижёрот 23.02.1983 Евгений Александрович Евстигнеев (1926—1992), актёр театра и кино
 Татьяна Петровна Николаева (Тарасевич-Николаева) (1924—1993), пианистка, композиторот 24.02.1983 Арвид Янович Жилинский (Жилинскис) (1905—1993), композиторот 24.03.1983 Фрунзе Вагинакович Довлатян (1927—1997), кинорежиссёр, киноактёр
 Владислав Иванович Пьявко (1941—2020), оперный певец (тенор)от 31.05.1983 Никита Владимирович Богословский (1913—2004), композиторот 10.06.1983 Анатолий Иванович Кочерга (р. 1949), оперный певец (бас)от 27.06.1983 Баудоржа Базарович Ямпилов (1916—1989), композиторот 01.07.1983, в связи с 200-летием Ленинградского театра оперы и балета Габриэла Трофимовна Комлева (р. 1938), артистка балета, балетмейстер
 Аскольд Анатольевич Макаров (1925—2000), артист балета, балетмейстер
 Ольга Николаевна Моисеева (1928—2021), балерина, балетмейстер
 Николай Петрович Охотников (1937—2017), певец (бас)
 Владилен Григорьевич Семёнов (р. 1932), артист балета, балетмейстер
 Алла Ивановна Сизова (1939—2014), артистка балета
 Людмила Павловна Филатова (р. 1935), оперная певица (меццо-сопрано)от 31.07.1983 Олег Михайлович Виноградов (р. 1937), балетмейстерот 17.08.1983 Людмила Марковна Гурченко (1935—2011), актриса театра и кино, эстрадная певицаот 14.10.1983 Владимир Павлович Басов (1923—1987), кинорежиссёр, актёрот 27.10.1983 Нани Георгиевна Брегвадзе (р. 1938), эстрадная певицаот 30.11.1983 Михаил Андреевич Глузский (1918—2001), актёр театра и кино
 Валерий Григорьевич Егудин (1937—2007), оперный певец (тенор)

 1984 год (25 человек) от 18.01.1984 Мазол Яшуваевна Колонтарова (р. 1950), балерина
 Фрунзик Мкртчян (1930—1993), советский и армянский актёр театра и кино.от 27.04.1984 Евгений Александрович Глебов (1929—2000), композиторот 29.04.1984 Нургиса Тлендиев (1925—1998), дирижёр, композиторот 03.05.1984 Михаил Ермолаевич Волонтир (1934—2015), артист театра и киноот 22.06.1984 Виктор Иванович Коршунов (1929—2015), актёр театра и киноКто есть кто в современной культуре
 Александра Николаевна Пахмутова (р. 1929), композитор
 Серафим Сергеевич Туликов (1914—2004), композиторот 25.07.1984 Эльдар Александрович Рязанов (1927—2015), кинорежиссёрот 02.08.1984 Владимир Абрамович Этуш (1922—2019), актёр театра и кино, театральный педагогот 06.08.1984 Марсель Хакимович Салимжанов (1934—2002), театральный режиссёрот 08.08.1984 Владимир Яковлевич Самойлов (1924—1999), актёр театра и киноот 09.08.1984 Кундуз Миркаримова (1925—2019), режиссёр-балетмейстерот 15.08.1984 Александр Николаевич Холминов (1925—2015), композиторот 26.09.1984 Татьяна Михайловна Лиознова (1924—2011), кинорежиссёрот 05.10.1984 Иоаким Георгиевич Шароев (1930—2000), театральный режиссёр и педагогот 10.10.1984 Алексей Боктаевич Чыргал-оол (1924—1989), композиторот 11.10.1984 Николай Михайлович Саламов (1922—2003), актёрот 12.10.1984 Светлана Дзантемировна Адырхаева (р. 1938), балеринаот 30.11.1984 Олег Валерианович Басилашвили (р. 1934), актёр театра и киноот 13.12.1984 Вячеслав Михайлович Гордеев (р. 1948), артист балета, балетмейстер
 Дмитрий Георгиевич Китаенко (р. 1940), дирижёр
 Надежда Васильевна Павлова (р. 1956), балеринаот 18.12.1984 Хусейн Мухтаров (1938—2001), оперный певец (бас)
 Токтоналы Сейталиев (1937—2021), оперный певец (лирический тенор)

 1985 год (28 человек) от 07.01.1985 Шамгон Кажгалиев (1927—2015), дирижёр
 Николай Александрович Михеев (1923—1993), театральный актёрот 28.01.1985 Раймонд Паулс (р. 1936), композиторот 31.01.1985 Леонид Васильевич Марков (1927—1991), актёр театра и киноот 06.02.1985 Армен Борисович Джигарханян (1935—2020), актёр театра и киноот 22.02.1985 Юрий Иосифович Богатиков (1932—2002), эстрадный певец (баритон)от 11.04.1985 Баба Аннанов (1934—1991), театральный режиссёр, актёрот 11.05.1985 Михаил Ильич Бушнов (1923—2014), театральный актёр
 Валентин Николаевич Елизарьев (р. 1947), балетмейстер
 Аркадий Маркович Савченко (1936—2004), оперный певец (баритон)от 06.06.1985 Константин Игнатьевич Адашевский (1897—1987), актёр театра и кино
 Александр Иванович Щёголев (1913—1988), театральный актёрот 12.07.1985 Сос Арташесович Саркисян (1929—2013), актёр театра и киноот 18.07.1985 Регимантас Адомайтис (1937—2022), актёр театра и киноот 07.08.1985 Мария Юрьевна Стефюк (р. 1948), оперная певица (лирико-колоратурное сопрано)от 21.08.1985 Валентин Сергеевич Левашов (1915—1994), композитор, хоровой дирижёрот 22.08.1985 Юрий Иванович Казаков (1924—2019), баянистот 02.09.1985 Инна Владимировна Макарова (1926—2020), киноактрисаот 20.09.1985 Джансуг Иванович Кахидзе (1936—2002), дирижёр
 Толомуш Океев (1935—2001), кинорежиссёрот 04.10.1985 Иван Петрович Иванов-Вано (1900—1987), режиссёр-мультипликаторот 05.10.1985 Давлетбай Ходжабаев (1931—2019), артист цирка, наездник-джигит
 Борис Александрович Чайковский (1925—1996), композиторот 18.10.1985 Владимир Алексеевич Андреев (1930—2020), актёр театра и киноот 25.10.1985 Клара Степановна Лучко (1925—2005), актриса театра и киноот 05.11.1985 Игорь Алексеевич Шаповалов (1945—2020), артист балета, балетмейстерот 06.11.1985 Марк Григорьевич Фрадкин (1914—1990), композиторот 26.12.1985 Василий Семёнович Лановой (1934—2021), актёр театра и кино

 1986 год (23 человека) от 22.01.1986 Имантс Александрович Кокарс (1921—2011), хоровой дирижёрот 30.01.1986 Дугаржап Цыренович Дашиев (1939—2003), оперный певец (лирико-драматический тенор)от 18.02.1986 Марлен Мартынович Хуциев (1925—2019), кинорежиссёрот 19.02.1986 Георгий Николаевич Пантюков (1922—1994), хоровой дирижёрот 28.02.1986 Вера Кузьминична Васильева (р. 1925), актриса театра и киноот 27.03.1986 Георгий Павлович Ансимов (1922—2015), режиссёр оперы и опереттыот 17.04.1986 Вячеслав Михайлович Невинный (1934—2009), актёр театра и киноот 05.06.1986 Эри Клас (1939—2016), дирижёрот 12.06.1986 Эдгар Сергеевич Оганесян (1930—1998), композиторот 27.06.1986 Виктор Тимофеевич Туров (1936—1996), кинорежиссёрот 07.07.1986 Михаил Иванович Мунтян (р. 1943), оперный певец (лирико-драматический тенор)от 24.07.1986 Рустем Мухаметхазеевич Яхин (1921—1993), композитор, пианистот 31.07.1986 Алибек Мусаевич Днишев (р. 1951), оперный певец (лирический тенор)
 Маргарита Сергеевна Дроздова (р. 1948), артистка балетаот 27.08.1986 Людмила Ивановна Семеняка (р. 1952), балерина и педагогот 28.08.1986 Вацловас Даунорас (1937—2020), оперный певец (бас)от 26.09.1986 Маквала Филимоновна Касрашвили (р. 1942), певица (лирико-драматическое сопрано)от 17.10.1986 Юозас Домаркас (р. 1936), дирижёр
 Ариф Джангирович Меликов (1933—2019), композиторот 06.11.1986 Николай Васильевич Кутузов (1926—2011), композитор, дирижёр
 Людмила Павловна Сахарова (1926—2012), артистка балета, педагогот 31.12.1986 Зебо Амин-Заде (р. 1948), балетмейстер
 Вера Михайловна Баева (р. 1936), певица (лирико-колоратурное сопрано)

 1987 год (15 человек) от 12.02.1987 Анна Яковлевна Покидченко (1926—2014), актрисаот 27.02.1987 Куддус Ходжамьярович Кужамьяров (1918—1994), композиторот 26.03.1987 Евгений Дмитриевич Дога (р. 1937), композитор
 Вельо Рихович Тормис (1930—2017), композиторот 02.04.1987 Вера Александровна Гарштя (1927—2012), хоровой дирижёрот 17.04.1987 Фёдор Савельевич Хитрук (1917—2012), кинорежиссёр-мультипликаторот 20.05.1987 Леонид Сергеевич Броневой (1928—2017), актёр театра и киноот 27.05.1987 Игорь Михайлович Лученок (1938—2018), композиторот 18.06.1987 Маягозель Аймедова (р. 1941), актриса театра и киноот 16.07.1987 Юрий Кузьмич Владимиров (р. 1942), артист балета и педагог
 Нина Ивановна Сорокина (1942—2011), балеринаот 06.08.1987 Евгения Никандровна Ханаева (1921—1987), актриса театра и киноот 19.08.1987 Виктор Викторович Третьяков (р. 1946), скрипачот 30.09.1987 Иосиф Давыдович Кобзон (1937—2018), эстрадный певец (баритон)от 05.11.1987 Леонид Анатольевич Сметанников (р. 1943), оперный певец (баритон), педагогСметанников Леонид Анатольевич // Вокально-энциклопедический словарь

 1988 год (33 человека) от 12.01.1988 Олег Павлович Табаков (1935—2018), актёр театра и кино, режиссёр, театральный педагогот 09.02.1988 Юрий Мефодьевич Соломин (р. 1935), актёр театра и кино, режиссёрот 14.02.1988 Валентина Павловна Ковель (1923—1997), актриса театра и киноот 04.03.1988 Сулхан Фёдорович Цинцадзе (1925—1991), композиторот 22.03.1988 Владимир Дмитриевич Шевченко (1946—2012), артист цирка
 Людмила Алексеевна Шевченко (р. 1945), артистка циркаот 05.04.1988 Игорь Васильевич Таланкин (1927—2010), кинорежиссёрот 11.04.1988 Николай Николаевич Некрасов (1932—2012), дирижёр оркестра русских народных инструментовот 12.04.1988 Гия Александрович Канчели (1935—2019), композиторот 13.04.1988 Харий Янович Лиепиньш (1927—1998), артист театраот 28.04.1988 Стефания Михайловна Станюта (1905—2000), актриса театра и киноот 29.04.1988 Эстебес Турсуналиев (1931—2005), акын-импровизаторот 06.05.1988 Арнольд Михайлович Кац (1924—2007), дирижёрот 11.05.1988 София Михайловна Ротару (р. 1947), эстрадная певицаот 13.05.1988 Хашим Гадоев (р. 1937), театральный актёр
 Анатолий Васильевич Молодов (1929—2017), хоровой дирижёрот 22.06.1988 Фидан Касимова (р. 1948), оперная певица (сопрано)от 13.07.1988 Вардуи Карапетовна Вардересян (1928—2015), актриса театра и кино.от 29.07.1988 Анегина Егоровна Ильина-Дмитриева (р. 1943), оперная певица (меццо-сопрано)от 05.08.1988 Игорь Леонидович Кириллов (1932—2021), дикторот 08.08.1988 Эльдар Николаевич Шенгелая (р. 1933), кинорежиссёрот 20.09.1988 Михаил Иванович Пуговкин (1923—2008), актёр кино и театраот 27.09.1988 Олег Александрович Стриженов (р. 1929), актёр театра и киноот 11.10.1988 Сергей Владимирович Данченко (1937—2001), театральный режиссёрот 12.10.1988 Владимир Николаевич Минин (р. 1929), хоровой дирижёрот 13.10.1988 Эдита Станиславовна Пьеха (р. 1937), эстрадная певицаот 14.10.1988 Лев Викторович Раскатов (1927—1993), артист театраот 25.10.1988 Улдис Вилюмович Жагата (1928—2015), артист балета, хореограф
 Лиана Александровна Исакадзе (р. 1946), скрипачка, дирижёрот 28.11.1988 Сергей Николаевич Колосов (1921—2012), кинорежиссёр, сценаристот 29.11.1988 Никита Александрович Долгушин (1938—2012), артист балета, балетмейстер
 Гизелла Альбертовна Ципола (р. 1944), оперная певица (сопрано)от 20.12.1988''
 Людмила Владимировна Ермакова (1927—2008), хоровой дирижёр

1989 год (25 человек) 

31 марта 1989 года
 Евгений Васильевич Малинин (1930—2001), пианист
 Николай Петрович Раков (1908—1990), композитор
5 июля 1989 года
 Николай Николаевич Ерёменко (старший) (1926—2000), киноактёр
17 августа 1989 года
 Элисо Константиновна Вирсаладзе (р. 1942), пианистка
 Владимир Владимирович Довейко (1922—2002), артист цирка, акробат
 Наталья Юрьевна Дурова (1934—2007), артистка цирка (дрессировщица)
 Юрий Михайлович Ермолаев (1932—2017), артист цирка (дрессировщик лошадей, наездник)
 Ирбек Алибекович Кантемиров (1928—2000), артист цирка (наездник-джигит)
 Валерий Александрович Климов (р. 1931), скрипач
 Павел Иванович Нечепоренко (1916—2009), музыкант (балалайка), педагог
 Игорь Давидович Ойстрах (1931—2021), скрипач
 Николай Васильевич Сулак (1936—2003), певец
 Самарбюбю Токтахунова (р. 1944), музыкант-инструменталист
 Ян Абрамович Френкель (1920—1989), композитор
18 августа 1989 года
 Борис Борисович Акимов (р. 1946), артист балета
 Леонид Иович Гайдай (1923—1993), кинорежиссёр
 Евгений Яковлевич Весник (1923—2009), актёр театра и кино
 Галина Борисовна Волчек (1933—2019), театральный режиссёр и актриса
 Георгий Николаевич Данелия (1930—2019), кинорежиссёр и сценарист
 Зита Евгеньевна Дрейере (Эррс) (р. 1952), балерина
 Мира Михайловна Кольцова (1938—2022), танцовщица, хореограф
 Леонид Лазаревич Ясиновский (1923—2003), театральный актёр
30 октября 1989 года
 Леонид Иванович Губанов (1928—2004), актёр МХАТа
29 ноября 1989 года
 Виктор Сергеевич Попов (1934—2008), хоровой дирижёр, художественный руководитель Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения
1 декабря 1989 года
 Илья Абрамович Фрэз (1909—1994), кинорежиссёр

1990 год (29 человек) 

12 января 1990 года
 Виль Васильевич Головко (1932—2015) — художественный руководитель (главный режиссёр) эстрадно-цирковой студии «Синтез» концертно-зрелищной дирекции «Москва» Главного управления культуры исполнительного комитета Московского городского Совета народных депутатов, за большие заслуги в развитии советского искусства
 Микк Арнольдович Микивер (1937—2006) — эстрадный актёр, режиссёр, киноактёр, председатель правления Союза театральных деятелей Эстонской ССР, за большие заслуги в развитии советского театрального искусства и плодотворную общественную деятельность
28 февраля 1990 года
 Лев Константинович Дуров (1931—2015), режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной, за большие заслуги в развитии советского театрального искусства
 Владимир Теодорович Спиваков (р. 1944), скрипач и дирижёр, главный дирижёр — художественный руководитель Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Всесоюзного гастрольно-концертного объединения «Союзконцерт», за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства
1 марта 1990 года
 Сыдык Мухамеджанов (1924—1991), композитор, за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства и плодотворную общественную деятельность
5 марта 1990 года
 Мстислав Михайлович Запашный (1938—2016), артист Всесоюзного творческого производственного объединения государственных цирков Министерства культуры СССР, за большие заслуги в развитии советского циркового искусства
6 марта 1990 года
 Ия Сергеевна Саввина (1936—2011) — артистка Московского Художественного академического театра СССР имени А. П. Чехова — сцены в проезде Художественного театра, за большие заслуги в развитии советского театрального искусства
03 мая 1990 года
 Михаил Абрамович Швейцер (1920—2000) — кинорежиссёр-постановщик Государственного творческо-производственного объединения «Мосфильм», за большие заслуги в развитии советского киноискусства
30 июня 1990 года
 Владимир Всеволодович Крайнев (1944—2011) — пианист, солист Московской государственной филармонии, за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства
02 июля 1990 года
 Нина Львовна Дорлиак (1908—1998) — камерная певица (сопрано), профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства
5 июля 1990 года
 Александр Иванович Билаш (1931—2003), композитор, за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства
 Ролан Анатольевич Быков (1929—1998) — актёр театра и кино, кинорежиссёр, за большие заслуги в развитии советского киноискусства
9 июля 1990 года
 Зиновий Ефимович Гердт (1916—1996), актёр театра и кино, за большие заслуги в развитии советского театрального искусства
 Гюлли Арслановна Мубарякова (1936—2019) — артистка Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури, за большие заслуги в развитии советского театрального искусства
11 июля 1990 года
 Леонид Иванович Болдин (1931—2013), солист оперы Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства
25 июля 1990 года
 Александр Сергеевич Дмитриев (р. 1935) — главный дирижёр Академического симфонического оркестра Ленинградской государственной филармонии имени Д. Д. Шостаковича, за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства
 Татьяна Михайловна Карпова (1916—2018), артистка Московского академического театра имени Вл. Маяковского, за большие заслуги в развитии советского театрального искусства
27 июля 1990 года
 Иван Тимофеевич Бобылёв (1925—2014), художественный руководитель Пермского областного драматического театра, за большие заслуги в развитии советского театрального искусства
6 августа 1990 года
 Григорий Фёдорович Пономаренко (1921—1996) — композитор, за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства и плодотворную общественную деятельность
17 сентября 1990 года
 Виктор Владимирович Ровдо (1921—2007), главный дирижёр, художественный руководитель хора Государственного комитета Белорусской ССР по телевидению и радиовещанию, за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства и плодотворную педагогическую деятельность
9 октября 1990 года
 Лидия Петровна Сухаревская (1909—1991) — артистка Московского академического театра имени Вл. Маяковского, за большие заслуги в развитии советского театрального искусства
30 октября 1990 года
 Георгий Михайлович Вицин (1917—2001), актёр театра и кино, за большие заслуги в развитии советского киноискусства
 Любовь Сергеевна Соколова (1921—2001) — артистка Государственного творческо-производственного объединения «Мосфильм», за большие заслуги в развитии советского киноискусства
6 ноября 1990 года
 Фархад Шамсиевич Бадалбейли (р. 1947), профессор Азербайджанской государственной консерватории имени У. Гаджибекова, за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства
 Владислав Владиславович Микоша (1909—2004), кинооператор и кинорежиссёр Центральной студии документальных фильмов, за большой вклад в развитие советского документального кино
12 ноября 1990 года
 Виктор Карпович Мержанов (1919—2012) — пианист, заведующий кафедрой Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства
 Галина Бадмажаповна Шойдагбаева (р. 1953) — солистка оперы Бурятского государственного академического театра оперы и балета, гор. Улан-Удэ, за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства
12 декабря 1990 года
 Николай Николаевич Трофимов (1920—2005) — артист Ленинградского академического Большого драматического театра имени М. Горького, за большие заслуги в развитии советского театрального искусства
27 декабря 1990 года
 Зара Александровна Долуханова (1918—2007), оперная певица (колоратурное меццо-сопрано), профессор Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства и плодотворную педагогическую деятельность

1991 год (32 человека) 

25 января 1991 года
 Николай Арнольдович Петров (1943—2011), пианист
28 января 1991 года
 Владимир Георгиевич Мулявин (1941—2003), эстрадный певец (драматический тенор), гитарист, композитор, основатель и руководитель ВИА «Песняры»
 Степан Степанович Олексенко (1941—2006), актёр Киевского национального драматического театра имени Ивана Франко
 Богдан Сильвестрович Ступка (1941—2012), актёр Киевского национального драматического театра имени Ивана Франко, киноактёр
19 марта 1991 года
 Мария Владимировна Миронова (1911—1997), актриса театра и кино
22 марта 1991 года
 Людмила Викторовна Шапошникова (1921—2003), актриса театра имени Моссовета, киноактриса
25 марта 1991 года
 Юрий Абрамович Башмет (р. 1953), альтист и дирижёр
23 апреля 1991 года
 Марк Анатольевич Захаров (1933—2019), режиссёр театра и кино, главный режиссёр театра «Ленком»
13 мая 1991 года
 Лариса Андреевна Шевченко (р. 1950), оперная певица (сопрано), солистка Мариинского театра
14 мая 1991 года
 Самсон Иосифович Самсонов (1921—2002), режиссёр киностудии «Мосфильм»)
15 мая 1991 года
 Николай Филаретович Колесса (1903—2006), композитор и дирижёр
 Эдуард Савельевич Колмановский (1923—1994), композитор
16 мая 1991 года
 Инна Михайловна Чурикова (1943—2023), актриса театра и кино
01 июля 1991 года
 Михаил Николаевич Зимин (1930—1991), актёр театра и кино
05 августа 1991 года
 Наталья Григорьевна Гутман (р. 1942), виолончелистка
17 октября 1991 года
 Лазарь Мартиросович Сарьян (1920—1998), композитор
22 октября 1991 года
 Болотбек Шамшиев (1941—2019), кинорежиссёр
28 ноября 1991 года
 Якуб Ахмедов (р. 1938), артист театра и кино
 Эдуард Давидович Грач (р. 1930), скрипач
 Аждар Ибрагимов (1919—1993), кинорежиссёр
04 декабря 1991 года
 Владислав Александрович Чернушенко (р. 1936), хоровой дирижёр, художественный руководитель Ленинградской академической Капеллы, ректор Ленинградской консерватории
20 декабря 1991 года
 Лев Николаевич Власенко (1928—1996), пианист
 Ашир Кулиев (1918—2000), композитор
 Капар Медетбеков (1931—2012), артист театра и кино
 Геннадий Степанович Овсянников (р. 1935), актёр
 Анатолий Иванович Полетаев (р. 1936), баянист, дирижёр
 Алла Борисовна Пугачёва (р. 1949), эстрадная певица
 Авет Рубенович Тертерян (1929—1994), композитор
 Наталья Николаевна Шаховская (1935—2017), виолончелистка
 Валерий Николаевич Яковлев (р. 1939), театральный режиссёр, художественный руководитель Чувашского ГАДТ имени К. В. Иванова (Чебоксары)

21 декабря 1991 года
 София Станиславовна Пилявская (1911—2000), актриса театра и кино
 Олег Иванович Янковский (1944—2009), актёр театра и кино

Примечания

Литература 
 Народные артисты СССР: В 2 т. / Авт.-сост. М. В. Музалевский и В. Л. Иванов. — : РИЦ «Кавалер», 2007.

 
Народные артисты СССР